Peterstag steht für:

 Kathedra Petri (Fest), Petri Stuhlfeier, 22. Februar
 Peterstag (Enkenbach-Alsenborn), Feierlichkeit in Enkenbach-Alsenborn, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz